Skiebe ist der Familienname folgender Personen:

 Ingrid Skiebe (* 1942), deutsche Kunsthistorikerin und Autorin
 Martin Skiebe (* 1959), deutscher Architekt und parteiloser Kommunalpolitiker